Port lotniczy Galkayo